Loeillot ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Gustav Loeillot de Mars, deutscher Maler, Zeichner und Lithograf
 Gustav Loeillot de Mars (1845–1904), auch: Gustav Louis Wilhelm Loeillot de Mars, deutscher Arzt
 Karl Loeillot (1798–1864), auch: Henri Charles Loeillot oder Loeillot-Hartwig, französischer Maler und Lithograf
 K. Loeillot de Mars (1832–1871), auch: C. F. G. L’Œillot de Mars und  C. F. G. L’Oeillot de Mars oder L’Loeillot de Mars, Künstler, Maler und Lithograf mit Wirkungsort in Berlin
 Wilhelm Loeillot (um 1827–1876), Lithograph und Verleger in Berlin
 Wilhelm Loeillot (1804–1881), Lithograph, tätig in Berlin (Werke von ihm ausgestellt in Museum Schloss Hinterglauchau)